Essayan est un patronyme porté notamment par :

 Nadia Essayan (1957-), femme politique française ;
 Zabel Essayan (1878-1943), romancière arménienne.